

Patronyme 

 Alexandre Émeric de Durfort-Civrac (1770-1835), militaire et homme politique français des 
 Guy Émeric Anne de Durfort-Civrac (1737-1837), militaire et homme politique français des .
 Henri Louis Marie de Durfort-Civrac (1812-1884), homme politique français du .

Toponyme
Civrac est un toponyme pouvant désigner:
 Civrac, ancien nom de Saint-Claud, commune française de Charente
 Civrac-de-Blaye, commune française de Gironde
 Civrac-en-Médoc, commune française de Gironde
 Civrac-sur-Dordogne, commune française de Gironde

Homonymie de toponyme